CNUED est un sigle pouvant désigner :
 Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement appelé également Sommet de la Terre.